Louis de Bussy d’Amboise – szlachcic francuski, sławny pojedynkowicz na dworze króla Henryka III.
 Bussy d’Ambois – tragedia George’a Chapmana.

Strony ujednoznaczniające